(2340) Хатхор () — небольшой околоземный астероид из группы Атона, характеризующийся сильно вытянутой орбитой, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает орбиты сразу трёх планет: Меркурия, Венеры и Земли. Из-за этого происходят регулярные сближения этого астероида с нашей планетой. Например, в XXI веке Хатхор 17 раз пролетит мимо Земли на расстоянии 30 млн км или 80 расстояний до Луны.

Он был открыт 22 октября 1976 года американским астрономом Чарльзом Ковалем в Паломарской обсерватории и, как и все астероиды группы Атона, назван по имени египетского божества, известного как Хатхор. Хатхор была богиней любви, веселья и неба (а также дочерью бога Солнца Ра), её впоследствии отождествляли с греческой богиней Афродитой. 

Название было предложено Элеанорой Хелин, которая независимо от Чарльза Коваля открыла этот астероид и позднее в 1981 году сделала ряд важных наблюдений.

Сближения

См. также 
 Список астероидов (2301—2400)
 Классификации малых планет
 (161) Атхор
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Примечания

Ссылки 
 
 
 NEODyS 

Астероиды, пересекающие орбиту Меркурия
Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды диаметром менее 2 км
Названия астероидов из египетской мифологии
Астероиды, открытые Чарльзом Ковалем